— железнодорожная станция на линиях Инокасира, расположенная в специальном районе Сугинами, Токио. Станция была открыта 1-го августа 1933-го года.

Планировка станции
2 пути и 1 платформа островного типа.

Близлежащие станции

Ссылки
 Информация по станции